Уиттон:

 Уиттон (город) — название нескольких городов в Великобритании и Австралии.
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Уиттон Альбион — футбольная команда.
 Уиттон, Дэвид — один из первых голкиперов в истории «Ньюкасл Юнайтед».
 Уиттон, Шарлотта (1896—1975) — мэр Оттавы в 1951—1956 и 1960—1964 гг.

См. также 
 Уитон